Lamy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Marie Edouard Lamy de la Chapelle
 Pierre Marie Édouard Lamy de la Chapelle